Pahtasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Pahtasaari (ö i Tornedalen, lat 66,52, long 24,20), Lappland,  (0 ha)
2. Pahtasaari (ö i Tornedalen, lat 66,73, long 23,90), Lappland,  (0 ha)
3. Pahtasaari (ö i Tornedalen, lat 66,51, long 23,73), Lappland,  (3 ha)
4. Pahtasaari (ö i Norra Lappland),  (7 ha)
5. Pahtasaari (ö i Näkkäläjärvi, Enontekis), Lappland, Tunturi-Lappi,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar